Вукти́л () е град в Коми, Русия. Разположен е на брега на река Печора, на около 530 km от Сиктивкар. Административен център е на Вуктилски градски окръг. Към 2016 г. има население от 10 430 души.

История 
Селището възниква през 1960-те години във връзка с разработването на находище на природен газ. През 1966 г. е регистриран като населено място. През 1968 г. получава статут на селище от градски тип, а от 1984 г. е град.

Население

Климат 
Климатът в града е влажен умереноконтинентален. Средната годишна температура е -1,9 °C, а средното количество годишни валежи е 656 mm.

Икономика 
Във Вуктил се намира началото на газопровода „Сияние Севера“ (Вуктил – Ухта – Торжок). Добиват се природен газ и торф. Развити са селското стопанство и дърводобива. Градът се обслужва от летище Вуктил.

Източници 

Градове в Коми